Canelense – abitanti di Canela (Rio Grande do Sul)
Canelense – abitanti di Canelinha